Лабзи́н — русская фамилия.
 Лабзин, Алексей Анатольевич (род. 1978) — российский легкоатлет.
 Лабзин, Александр Фёдорович (1766—1825) — русский философ, мистик, писатель и переводчик, издатель.
 Лабзин, Николай Филиппович (1837—?) — действительный тайный советник.
 Лабзин, Яков Иванович (1827—1891) — купец-благотворитель.